Sinfonia n. 41 di Franz Joseph Haydn
 Sinfonia n. 41 di Wolfgang Amadeus Mozart